Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 10001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 16 października 1936 do 16 kwietnia 1999. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

10001-10100

10101-10200

10201-10300

10301-10400

10401-10500

10501-10600

10601-10700

10701-10800

10801-10900

10901-11000

Przypisy 

Lista planetoid 010001-011000